A 20 420-as számú mellékút egy rövid, öt számjegyű mellékút Pest megyében, Kosd közigazgatási területén.

Nyomvonala
Az M2-es autóút 42-es és 43-as kilométerszelvényei között található Vác–Kosd csomópont négy átkötő ágának egyike: a 21 117-es útról vezeti rá a forgalmat az M2-esre, Hont irányában.

Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 410 méter.

Díjfizetés 
Mivel az M2-es autóút használata a 37/2007. (III.26.) GKM rendelet 2015. januári módosítása alapján teljes hosszában díjköteles – országos vagy Pest megyei e-matricával vehető igénybe –, ezért a ráhajtó útjaira, tehát erre az útra sem érdemes rákanyarodni előzetesen megváltott, érvényes matrica nélkül.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 15.

Jegyzetek 

20420
Vác közlekedése